Seveso (folyó)
Seveso (város)